Kankakee – rzeka w USA

Miejscowości w USA:
 Kankakee – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
Gminy w USA:
 Kankakee (ang. Kankakee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Kankakee (ang. Kankakee Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Kankakee (ang. Kankakee Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kankakee (ang. Kankakee County) – w stanie Illinois